Toponímia:
 Breuil (Marne), municipi francès al departament del Marne 
 Breuil (Somme), municipi francès al departament del Somme 
 Breuil-Barret, municipi francès al departament de Vendée 
 Breuil-Bois-Robert, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Breuil-Cervinia, centre turístic a la capçalera de la vall de Cervinia, a la regió de la vall d'Aosta 
 Breuil-la-Réorte, municipi francès al departament de Charente Marítim 
 Breuil-le-Sec, municipi francès al departament de l'Oise 
 Breuil-le-Vert, municipi francès al departament de l'Oise 
 Breuil-Magné, municipi francès al departament de Charente Marítim 
 Le Breuil (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 Le Breuil (Marne), municipi francès al departament del Marne 
 Le Breuil (Roine), municipi francès al departament del Roine 
 Le Breuil (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Le Breuil-Bernard, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Le Breuil-en-Auge, municipi francès al departament de Calvados 
 Le Breuil-en-Bessin, municipi francès al departament de Calvados 
 Le Breuil-sous-Argenton, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Le Breuil-sur-Couze, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Trosly-Breuil, municipi francès al departament de l'Oise 
 Miscel·lània:
 École du Breuil, escola d'horticultura de la ciutat de París 
 Henri Breuil conegut com «l'abbé Breuil» (1877, Mortain - 1961, L'Isle-Adam), arqueòleg i prehistoriador francès